Marsum (Groningen), een plaats in Groningen;
 Marssum, een plaats in Friesland (in het Fries: Marsum).